Carlos Aguilera ist der Name folgender Personen:

* Carlos Aguilera (Regisseur) (* 1945), uruguayischer Theaterregisseur
 Carlos Aguilera (Fußballspieler, 1964) (* 1964), uruguayischer Fußballspieler
 Carlos Aguilera (Fußballspieler, 1969) (* 1969), spanischer Fußballspieler
 Carlos A. Aguilera (* 1970), kubanischer Schriftsteller